Интервал може да се отнася за:

 Интервал от време
 Интервал в пространството
 Интервал (пунктуация), пунктуационен знак
 Математически интервал
 Музикален интервал